Azer Moenaert (1893–1977), Belgisch componist, arrangeur, beiaardier en trombonist
Patrick Moenaert (1949), voormalig Belgisch politicus
Rudy Moenaert (1961), Belgisch econoom

Nederlandse of Vlaamse achternaam